El Entredicho puede referirse a:

 El Entredicho, localidad del municipio de Belmez, en la provincia de Córdoba (España).
 El Entredicho, localidad del municipio de Caravaca de la Cruz, en la provincia de Murcia (España).